Pour ces deux significations, l'orthographe Thalweg est également courante.

 Talweg désigne une ligne de plus grande pente particulière en géomorphologie et cartographie (ligne de collecte des eaux)
 Talweg  est un creux barométrique en météorologie, soit un axe où la pression est plus basse que le reste de l'environnement

Talweg